Jacks Run ist:

 Jacks Run (Silver Creek)  im St. Clair County, Illinois
 Jacks Run (Little Pine Lake)  im Burlington County, New Jersey
 Jacks Run (Olentangy River)  im Delaware County, Ohio
 Jacks Run (Ohio River)  im Allegheny County,	Pennsylvania
 Jacks Run (Long Run)  im Allegheny County, Pennsylvania
 Jacks Run (East Hickory Creek)  im Warren County, Pennsylvania
 Jacks Run (Sewickley Creek)  im Westmoreland County,	Pennsylvania
 Jacks Run (North Fork)  im Loudoun County, Virginia
 Jacks Run (Mill Creek)  im Randolph County, West Virginia
 Jacks Run (Birch River)  im Webster County, West Virginia